Rusha peut faire référence à : 
 RuSHA, acronyme de Rasse- und Siedlungshauptamt (« Bureau pour la race et le peuplement »), organisation nazie.
 Mont Rusha, un volcan du Japon.
 , diplomate albanais.